

Sciences et techniques 
Les références à Meckel concernent généralement l'anatomiste allemand Johann Friedrich Meckel (Meckel le Jeune), parfois son grand-père (Meckel l'Ancien).

Anatomie 
 Les cartilages de Meckel (le Jeune) sont les cartilages des mandibules sur lesquels se développent  l'enclume et le marteau de l'oreille moyenne ;
 Le cavum de Meckel (l'Ancien) est une poche de la dure-mère, qui contient du liquide cérébro-spinal ;
 Le diverticule de Meckel (le Jeune) est un reliquat embryologique du canal omphalo-mésentérique, situé sur le dernier tiers de l'intestin grêle.
 Le ganglion de Meckel (l'Ancien) est un ganglion nerveux situé derrière la cavité nasale, dans la fosse ptérygo-palatine.

Biologie 
 La loi de Meckel-Serres (Meckel le Jeune) est une loi pré-évolutionniste selon laquelle un animal a comme phase développementale la phase adulte de l’espèce « inférieure ».

Médecine 
 Le syndrome de Meckel (le Jeune) est un syndrome médical qui associe typiquement une polydactylie postaxiale, une  et une encéphalocèle, le plus souvent occipitale.

Patronyme 

 Jacob Meckel (1842-1905), un général de l'armée prussienne qui fut Conseiller étranger au Japon pendant l'ère Meiji ;
 Johann Friedrich Meckel (1724-1774), dit Meckel l'Ancien, un anatomiste allemand ;
 Johann Friedrich Meckel (1781-1833), dit Meckel le Jeune (petit-fils du précédent), un anatomiste allemand, l'un des pères fondateurs de la tératologie ;
 Markus Meckel (1952-), un théologien, homme politique et diplomate allemand.

Toponyme 
 Meckel est une municipalité allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm.